Села:
 Волошкове — Вінницька область, Іллінецький район
 Волошкове — Запорізька область, Мелітопольський район
 Волошкове — Полтавська область, Зіньківський район
 Волошкове — Чернівецька область, Дністровський район